Chvostovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Chvostovo (Moskou) - dorp in de Russische oblast Moskou
 Chvostovo (Pskov) - dorp in de Russische oblast Pskov
 Chvostovo (Tver) - dorp in de Russische oblast Tver
 Chvostovo (Vladimir) - dorp in de Russische oblast Vladimir